Aubusson, Creuse
 Aubusson, Orne